Shiffrin est un patronyme porté notamment par :

 Mikaela Shiffrin (née en 1995), skieuse alpine américaine
  (1942-), chercheur et enseignant américain en sciences cognitives